Die Unibet European Darts Championship 2017 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 26. bis zum 29. Oktober zum zehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum dritten Mal die Ethias Arena in Hasselt.

Den Titel sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 11:7-legs gegen den Engländer Rob Cross durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 400.000 ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Championship 2017 waren die besten 32 Spieler der European Tour Order of Merit mit Stand vom 16. Oktober nach dem zwölften und letzten Event der European Darts Tour 2017 qualifiziert. Die besten Acht gingen als gesetzte Spieler ins Turnier.

  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  Mensur Suljović
  Jelle Klaasen
  Rob Cross
  Joe Cullen
  Simon Whitlock
  Dave Chisnall
  Benito van de Pas
  Kim Huybrechts
  Daryl Gurney
  Mervyn King
  Gerwyn Price
  Cristo Reyes
  Ian White
  Stephen Bunting
  Krzysztof Ratajski
  Alan Norris
  Vincent van der Voort
  Martin Schindler
  Christian Kist
  John Henderson
  Kyle Anderson
  Dimitri Van den Bergh
  Steve Beaton
  Nathan Aspinall
  Ronny Huybrechts
  Jan Dekker
  James Richardson
  Darren Webster
  Jonny Clayton

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug allein der Streamingdienst DAZN die Veranstaltung.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2017
Dartveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Hasselt (Belgien)
Dartwettbewerb in Belgien